Xebian – dystrybucja Linuksa oparta na Debianie, przeznaczona dla konsoli Xbox. Może być zainstalowana na dysku (co wymaga sprzętowej lub programowej modyfikacji urządzenia) lub używana jako LiveCD.

Linki zewnętrzne 
 

Debian
Xbox (konsola)